Misnička je označení pro mnoho rodů lišejníků:

Aspicilia 
Bellemerea 
Clauzadeana 
Lecanactis 
Lecanora 
Lobothallia 
Miriquidica 
Scoliciosporum 
Sguamaria 
Squamarina 
Tephromela 

Misničkovité